Ida, žensko ime
 Ida (Kreta), planina na grčkoj Kreti
 Ida (Turska), planina u Turskoj
 243 Ida, asteroid